Сицилія — острів і регіон Італії.

Історія 
 Сицилія — римська провінція (241 до н.е.—440, 535—687)
 Сицилія — візантійська провінція (685—902)
 Сицилія — мусульманський емірат (831—1091)
 Сицилія — норманське графство (1071—1130)
 Сицилія — палермське королівство (1130—1816)
 Сицилія — неаполітанське королівство (1816–1861)

Громадські організації 
 Сицилійська мафія